La Cellette, commune française de la Creuse
 La Cellette, commune française du Puy-de-Dôme
 La Celette, commune française du Cher

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France